Apeliotes (wind), Griekse god van de zuidoostenwind. 
NSHC Apeliotes, studentenhockeyvereniging uit Nijmegen.